Matiko ist der Familienname folgender Personen:

Esther Nicholus Matiko (* 1976), tansanische Politikerin
Marie Matiko (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin